Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши триразових чинних чемпіонок Джиджі Фернандес і Наташу Звєрєву з рахунком 5–7, 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
  Штеффі Граф /  Мартіна Навратілова (знялася)
  Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (1 коло)
  Мередіт Макґрат /  Лариса Нейланд (півфінал)
  Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (1 коло)
  Манон Боллеграф /  Ренне Стаббс (3 коло)
  Ніколь Арендт /  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні /  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)
  Жюлі Алар /  Наталі Тозья (3 коло)
  Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (2 коло)
  Елна Рейнах /  Іріна Спирля (3 коло)
  Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон-Джексон (3 коло)
  Макарова Олена Олексіївна /  Манюкова Євгенія Олександрівна (1 коло)
  Лінда Гарві-Вілд /  Чанда Рубін (2 коло)
  Крісті Богерт /  Ніколе Мунс-Ягерман (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1995 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд